's-Gravenhof (Brugge)
 's-Gravenhof ('s-Gravenwezel)
 's-Gravenhof (Zutphen)